Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 7–5, 6–4. Це був рематч фіналу турніру попереднього року, в якому Граф здолала Селеш у трьох сетах. Це був останній поєдинок між цими двома тенісистками на Відкритому чемпіонаті США. 

Це була остання поява на турнірах Великого шолома для колишньої переможниці одного з цих турнірів Габрієли Сабатіні, оскільки вона завершила кар'єру пізніше того самого року. Сабатіні була дворазовою фіналісткою Відкритого чемпіонату США. На турнірі 1988 року вона поступилась Граф у трьох сетах. Два роки по тому вона перемогла Граф у двох сетах, здобувши єдиний для себе титул на турнірах Великого шолома. Також це була остання поява на турнірах Великого шолома в одиночному розряді для фіналістки Вімблдону 1990, чотирнадцятиразової учасниці чвертьфіналі турнірів Великого шолома і колишньої четвертої ракетки світу Зіни Гаррісон.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Моніка Селеш (фіналіст)
  Аранча Санчес Вікаріо (4 коло)
  Кончіта Мартінес (півфіналіст)
  Іва Майолі (1 коло)
  Анке Губер (1 коло)
  Яна Новотна (чвертьфіналіст)
  Ліндсі Девенпорт (4 коло)
  Мері Джо Фернандес (знялась через травму зап'ястка)
  Кіміко Дате (1 коло)
  Чанда Рубін (знялась через травму зап'ястка)
  Магдалена Малеєва (1 коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2 коло)
  Барбара Паулюс (3 коло)
  Габріела Сабатіні (3 коло)
  Мартіна Хінгіс (півфіналіст)
  Каріна Габшудова (4 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1996 on ITFtennis.com , the source for this draw

жінки, одиночний розряд
1996 у жіночому тенісі
1996 в американському спорті